Army of India Medal
 India General Service Medal (1854)
 India Medal
 India General Service Medal (1909)
 India General Service Medal (1936)